Desná, città del distretto di Jablonec nad Nisou, in Repubblica Ceca
 Desná, comune del distretto di Svitavy, in Repubblica Ceca
 Desná, fiume della Repubblica Ceca